Az 1351-es jelzésű autóbusz egy regionális járat amely Salgótarján és Eger között közlekedik. Útvonalának hossza 80 km, a menetidő 1 óra 55 perc (115 perc). A járatokon Ikarus E95 és Alfa Regio típusú autóbuszok közlekednek. Az alábbi településeken halad át Vizslás-Újlak, Bátonyterenye, Nemti, Mátraterenye-Nádújfalu, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Terpes, Szúcs, Egerbocs, Bátor és Egerbakta.

Megállóhelyei 

|-
!sz.
!width=25%|Megállóhely
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Intézmények
|-
|0
|Salgótarján, autóbusz-állomás
|align=left|
|
|-
|1
|Salgótarján, baglyasaljai felüljáró
|align=left|
|
|-
|2
|Salgótarján (Zagyvapálfalva), felüljáró
|align=left|
|
|-
|3
|Salgótarján, szécsényi útelágazás
|align=left|
|
|-
|4
|Vizslás, újlak
|align=left|
|
|-
|5
|Bátonyterenye (Kisterenye), bányatelep
|align=left|
|
|-
|6
|Bátonyterenye (Kisterenye), Intézmény bejárati út
|align=left|
|
|-
|7
|Bátonyterenye (Kisterenye), ózdi útelágazás
|align=left|
|
|-
|8
|Bátonyterenye (Nagybátony), Ózdi út 10.
|align=left|
|
|-
|9
|Bátonyterenye (Nagybátony), bányaváros
|align=left|
|
|-
|10
|Bátonyterenye (Maconka), Ózdi út 158.
|align=left|
|
|-
|11
|Bátonyterenye (Maconka), újtelep
|align=left|
|
|-
|12
|Nemti, Ilonabánya
|align=left|
|
|-
|13
|Nemti, vegyesbolt
|align=left|
|
|-
|14
|Nemti, Kossuth út
|align=left|
|
|-
|15
|Mátraterenye (Nádujfalu), faluszéle
|align=left|
|
|-
|16
|Mátraballai elágazás
|align=left|
|
|-
|17
|Ivád, bejárati út
|align=left|
|
|-
|18
|Pétervására, autóbusz-váróterem
|align=left|
|
|-
|19
|Bükkszenterzsébet, Daracs patak
|align=left|
|
|-
|20
|Bükkszenterzsébet, autóbusz-váróterem
|align=left|
|
|-
|21
|Tarnalelesz, autóbusz-váróterem
|align=left|
|
|-
|22
|Tarnalelesz, szúcsi elágazás
|align=left|
|
|-
|23
|Szúcs, bányatelep
|align=left|
|
|-
|24
|Szúcs, bejárati út
|align=left|
|
|-
|25
|Egerbocs, Alkotmány út 108.
|align=left|
|
|-
|26
|Egerbocs, autóbusz-váróterem
|align=left|
|
|-
|27
|Kisbátori tanya
|align=left|
|
|-
|28
|Bátor, hevesaranyosi elágazás
|align=left|
|
|-
|29
|Bátori elágazás
|align=left|
|
|-
|30
|Egerbakta, újtelep
|align=left|
|
|-
|31
|Egerbakta, autóbusz-váróterem
|align=left|
|
|-
|38
|Egerbakta, Egri út 14.
|align=left|
|
|-
|39
|Eger, Dobó laktanya
|align=left|
|
|-
|40
|Eger, autóbusz-állomás
|align=left|
|Eger autóbusz-állomás  Egri Törvényszék  Egri Járásbíróság  Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
|}

Források 

Az 1351-es busz menetrendje (10. oldal)

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése
Heves megye közlekedése